13. Mistrovství světa v alpském lyžování se konalo v roce 1958 v rakouském Bad Gastein.

Medailisté

Muži

Ženy

Přehled medailí 

1958
Sport v Rakousku v roce 1958
Lyžování v roce 1958
Sportovní události v Rakousku
Lyžování v Rakousku
Sport v Salcbursku
Bad Gastein